

Анатольєвка — колишня назва села Ащибулак, Єнбекшиказахський район, Алматинська область

Анатольєвка — село, Октябрський район, Оренбурзька область
 Анатольєвка — селище, Лисковський район, Нижньогородська область

Див. також 
 Анатолівка